Giuliano Ciaccheri, ingegnere italiano
 Nello Ciaccheri, ciclista italiano (1893-1971)